I risultati completi del motomondiale 2003 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP
Gli iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classifica squadre

Classe 250
Gli iscritti

Classifica piloti

Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Classe 125

Gli iscritti

Classifica piloti

Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Collegamenti esterni

 2003